Miejscowości w USA:
 Pennsauken – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
Gminy w USA:
 Pennsauken (ang. Pennsauken Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden